Pyssariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Pissarewka/Писаревка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Pyssariwka (Kehytschiwka)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, siehe Pyssariwka (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Pyssariwka (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Pyssariwka (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Pyssariwka (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Pyssariwka (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod, siehe Pyssariwka (Nowomyrhorod)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Pyssariwka (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Kodyma, siehe Pyssariwka (Kodyma)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Pyssariwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Nowi Sanschary, siehe Pyssariwka (Nowi Sanschary)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Pyssariwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Pyssariwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Pyssariwka (Sumy)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Pyssariwka (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Bereschany, siehe Pyssariwka (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil, siehe Pyssariwka (Jampil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka, siehe Pyssariwka (Kalyniwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod, siehe Pyssariwka (Scharhorod)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja, siehe Pyssariwka (Winnyzja)

siehe auch: Welyka Pyssariwka